Села:
 Розсохувата — Харківська область, Кегичівський район
 Розсохувата — Хмельницька область, Летичівський район
Річки:
 Розсохувата — річка у Вінницькій області, притока Собка (басейн Південного Бугу)
 Розсохувата — річка у Вінницькій області, притока Сороки (басейн Південного Бугу)